Le rendez-vous syncopal des sept mètres est un accident hypoxique qui affecte les plongeurs en apnée en profondeur. Il a été mis en évidence . Il a été établi depuis qu'il n'est pas lié à la zone des .

Fonctionnement 
Lors de la descente en apnée, l'augmentation de la pression induit une meilleure diffusion de l'oxygène, ce qui donne une sensation d'aisance à l'apnéiste.

À la remontée, le taux d’oxygène dans le sang chute brusquement. Le cerveau étant sensible au manque d'oxygène (l'organisme étant programmé pour donner priorité à d'autres organes vitaux), celui-ci se met en pause, provoquant une perte de connaissance (malaise hypoxique qualifié de syncope, bien que ce terme corresponde plutôt à un autre type de malaise mettant en jeu une forte bradycardie).

Ces mécanismes physiologiques sont favorisés à l'approche de la surface car c'est la zone où la variation de pression est la plus brutale ( de pression à  contre à peine  en surface voire moins en altitude lors d'une apnée en lac).

Le redressement de la tête (regard vers la surface et effet panique) peut également limiter l'irrigation du cerveau en étirant les sinus carotidiens.

Symptômes 
L'apnéiste est affecté par un malaise hypoxique lors du retour à la surface ou dans les secondes qui suivent (même s'il reprend sa ventilation, l'oxygène continue à diminuer dans le cerveau durant quelques secondes). Si la victime n'est pas remontée immédiatement, le réflexe d'inspiration provoqué par l'augmentation de la pression partielle de  entraîne une noyade.

Voir aussi

Articles connexes 
 Barotraumatisme
 Chasse sous-marine
 Apnée

Liens externes 
 
 Article du Dr Sciarli dans Subaqua
 La physiologie de l'apnéiste
 FFESSM)
 DAN entreprend le recueil de données sur les incidents de plongée en apnée
 Risques de la plongée sous marine

Accident de plongée
Apnée
Médecine de la plongée